Aikawa ist der Familienname folgender Personen:

 Mayuka Aikawa (* 1998), japanische Tennisspielerin
 Ryoji Aikawa  (* 1976), japanischer Baseballspieler
 Shin’ya Aikawa (* 1983), japanischer Fußballspieler
 Shō Aikawa (* 1961), japanischer Schauspieler, Regisseur, Produzent, Sänger und Autor
 Sōichi Aikawa (1942–2021), japanischer Politiker, Bürgermeister von Saitama
 Aikawa Yoshisuke (1880–1967), japanischer Unternehmer und Politiker